Макси́м Васи́льев:
 Васильев, Максим Александрович (род. 1990) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 Васильев, Максим Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Васильев, Максим Игоревич (род. 1968) — российский политический деятель. Депутат Государственной думы III созыва.
 Васильев, Максим Юрьевич (род. 1974) — советский и российский футболист и тренер.